En vivo hace referencia a varios artículos:

Juegos
 'Rol en vivo', modalidad de juego de rol.

Música
 Festival En Vivo, festival de música celebrado desde 2010 en la Comunidad de Madrid.
 En vivo (álbum de Daniel Viglietti), publicado en 1978.
 Osvaldo Rodríguez en vivo, álbum de Osvaldo Rodríguez, publicado en 1989.
 En vivo (álbum de Ana Gabriel), publicado en 1990.
 En vivo (álbum de Serú Girán), publicado en 1993.
 En vivo (álbum de Caballeros de La Quema), publicado en 1999.
 En vivo 2 (álbum de Marco Antonio Solis), publicado en 2000.
 En vivo (álbum de Enanitos Verdes), publicado en 2004.
 En vivo (álbum de Alex Campos), publicado en 2004.
 En vivo (DVD de Los Bunkers), publicado en 2006.
 En vivo (álbum de Radio Roots), publicado en 2008.
 En vivo (álbum de Iron Maiden), publicado en 2012.
 En vivo (álbum de Kany García), publicado en 2014.